Le Bâtard (I Bastardi) est un film franco-germano-italien réalisé par Duccio Tessari en 1968.
 Le Bâtard est un film français réalisé par Bertrand Van Effenterre en 1983.
 Le Bâtard est un ruisseau situé en France coulant dans le département de la Haute-Saône.

Voir aussi